Das Elazığ-Atatürk-Stadion () ist ein Fußballstadion in der türkischen Stadt Elazığ in der gleichnamigen Provinz. In der Sportstätte finden die Heimspiele des Fußballvereins Elazığspor statt. 

Die Haupt- wie die Gegentribüne des Sitzplatzstadions ist überdacht; die Stadionkurven hingegen liegen unter freiem Himmel. Es bietet derzeit Platz für 14.467 Zuschauer. Das Spielfeld aus Naturrasen wird von einer Laufbahn umringt. Neben dem Stadion ist ein Trainingsplatz und einige Tennisplätze angelegt. Die Eröffnung fand im Jahr 1974 statt und die letzte Modernisierung wurde im Jahr 2010 getätigt.

Weblinks 
 elazigspor.org.tr: Homepage von Elazığspor (türkisch)
 stadionwelt.de: Bildergalerie

Einzelnachweise 

Fußballstadion in der Türkei
Erbaut in den 1970er Jahren
Elazığspor
Fußballstadion in Asien
Bauwerk in der Provinz Elazığ